RLA steht für: 
 Airlinair, französische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Landau (Pfalz) Hauptbahnhof (nach DS 100)
 polnisches Kfz-Kennzeichen für Powiat 
 Realschullehreranwärter, Auszubildender im staatlichen Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Realschulen, siehe Lehramtsreferendariat
 Reclams Lexikon der Antike
 Retroperitoneale Lymphadenektomie, operative Behandlungsform zur Entfernung von Lymphknoten im Bauchraum, siehe Lymphadenektomie
 Rheinische Landesausstellung
 Powiat Łańcucki in der Woiwodschaft Karpatenvorland, Polen (Kfz-Kennzeichen)
 Right Livelihood Award, der „alternative Nobelpreis“
Relativer Literatur Anteil (RLA) ist ein in der Bibliometrie gebräuchlicher Indikator zur Bestimmung der Größe/Spezialisierung/Vergleichbarkeit etwa eines Fachgebietes - anlog dazu Relativer Patent Anteil (RPA) oder Relativer Marktanteil (RMA / Wirtschaftswissenschaften)

RlA steht für:
 Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie, interdisziplinäres Nachschlagewerk für altorientalische Kulturen

Abkürzung